

Cinema 
 La piccola principessa (A Little Princess) – film del 1995 diretto da Alfonso Cuarón

Letteratura 
 La piccola principessa (A Little Princess) – romanzo di Frances Hodgson Burnett del 1905

Teatro 
 A Little Princess – musical del 2004

Televisione 
 A Little Princess – miniserie televisiva del 1973
 A Little Princess – miniserie televisiva del 1986